Cabin Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cabin Peak (Alaska)	
 Cabin Peak (Shoshone County, Idaho)	
 Cabin Peak (Valley County, Idaho)	
 Cabin Peak (Kalifornien)